Callipallenidae är en familj av havsspindlar. Enligt Catalogue of Life ingår Callipallenidae i klassen havsspindlar, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Pantopoda, klassen havsspindlar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Callipallenidae 142 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Callipallenidae